Возрожде́ние, или Ренесса́нс (, , от  — рождаться заново, возрождаться) — одна из величайших культурно-исторических эпох, переломный для истории Европы этап между Средними веками и Новым временем, заложивший основы новой европейской культуры (также Раннее Новое время).

В Италии начало эпохи Возрождения относят к XIV веку — периоду проторенессанса, или треченто (культуры 1300-х годов). Расцвет ренессансной культуры приходится на XV—XVI века, в котором выделяют Высокое Возрождение (от конца 1490-х годов, до первой четверти XVI века). В странах Центральной и Северной Европы эпоха Возрождения наступила позднее и приобрела специфические черты. Таковы Северное Возрождение и Французский Ренессанс.

Происхождение термина 
Итальянское слово «rinàscita» встречается в «Комментариях» Лоренцо Гиберти (I Commentari, 1452—1455), книге о художниках его времени, откуда это слово заимствовал Джорджо Вазари, составивший «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550). Вазари отметил этим словом деятельность своих предшественников, художников начала XVI века, «после долгих лет упадка в период средневековья и варварства». Он писал «о пелене, которая заволокла умы людей» и которая неожиданно «то ли Божьей милостью, то ли под воздействием звёзд спала» и художники вдруг увидели «истинно прекрасное». По его определению, «возрождение — это возвращение человека к своему естественному гармоничному состоянию в отношениях с природой». Поэтому «природа — это образец, а древние — школа». Время, предшествующее Возрождению гуманисты называли «темными веками».

В 1855 году французский историк Жюль Мишле дал «кальку» итальянского термина в заглавии седьмого тома «Истории Франции». В 1860 году был опубликован труд швейцарского историка Якоба Буркхардта «Культура Италии в эпоху Возрождения» (Die Kultur der Renaissance in Italien). С тех пор слова «возрождение» и «ренессанс» стали синонимами и общепринятыми для обозначения переломной эпохи в истории культуры. В русскоязычной традиции не общепринято, но преимущественно используют слово «возрождение» в общем значении и в отношении итальянской культуры, а «ренессанс» — чаще в отношении культуры Франции.

Идейные основания культуры Возрождения 
Отличительная черта эпохи Возрождения — светский характер культуры, её гуманизм и антропоцентризм, возросший интерес к античности. Тезису о решающем значении экономических факторов: расширения торговли и товарно-денежных отношений, развития мануфактурного производства, в настоящее время придаётся всё меньшее значение. Перелом в духовной культуре возник в результате естественной эволюции религиозного мировоззрения и расширения представлений об окружающем мире. В отношении искусства очевидно, что античность средневековые мастера знали и раньше и даже использовали формы античного искусства в своих произведениях, но, согласно определению Вазари, их искажали и «только в Италии конца XV— начала XVI века произошла контаминация — органичное слияние прекрасных форм, созданных в античности, с новыми идеями христианского гуманизма и пантеизма».

Общая характеристика 

Новая культурная парадигма возникла вследствие кардинальных изменений общественных отношений в Европе.

Особое значение в становлении Возрождения имело падение Византийского государства, и бежавшие в Европу византийцы, взявшие с собой свои библиотеки и произведения искусства, содержавшие множество античных источников, неизвестных средневековой Европе, а также являвшиеся носителями античной культуры, в Византии никогда не забывавшейся. Так, под впечатлением от выступления византийского лектора, Козимо Медичи основал Академию Платона во Флоренции.

Рост городов-республик привёл к росту влияния сословий, не участвовавших в феодальных отношениях: мастеров и ремесленников, торговцев, банкиров. Всем им была чужда иерархическая система ценностей, созданная средневековой, во многом церковной культурой, и её аскетичный, смиренный дух. Это привело к появлению гуманизма — общественно-философского движения, рассматривавшего человека, его личность, его свободу, его активную, созидающую деятельность как высшую ценность и критерий оценки общественных институтов.

В городах стали возникать светские центры науки и искусства, деятельность которых находилась вне контроля церкви. Новое мировоззрение обратилось к античности, видя в ней пример гуманистических, неаскетичных отношений. Изобретение в середине XV века книгопечатания сыграло огромную роль в распространении античного наследия и новых взглядов по всей Европе.

Возрождение возникло в Италии, где первые его признаки были заметны ещё в XIII и XIV веках (в деятельности семейства Тони Парамони, Пизано, Джотто, Орканья и других), но оно твёрдо установилось только с 1420-х годов. Во Франции, Германии и других странах это движение началось значительно позже. К концу XV века оно достигло своего наивысшего расцвета. В XVI веке назревает кризис идей Возрождения, следствием чего является возникновение маньеризма и барокко.

Периоды эпохи Возрождения 
Возрождение делят на 4 этапа:
 Проторенессанс (2-я половина XIII века — XIV век);
 Раннее Возрождение (начало XV — конец XV века);
 Высокое Возрождение (конец XV — 1500-е—1510-е годы);
 Позднее Возрождение (середина XVI века — 1590-е годы).

Проторенессанс 

Проторенессанс тесно связан со средневековьем, собственно и появился в Позднем средневековье с византийскими, романскими и готическими традициями, этот период явился предтечей Возрождения. Он делится на два подпериода: до смерти Джотто ди Бондоне и после (1337 год). В первый период совершаются важнейшие открытия, живут и работают ярчайшие мастера. Второй отрезок связан с эпидемией чумы, обрушившейся на Италию. В конце XIII века во Флоренции возводится главное храмовое сооружение — собор Санта Мария дель Фьоре, автором был Арнольфо ди Камбио, затем работу продолжил Джотто, спроектировавший кампанилу Флорентийского собора. 

Раньше всего искусство проторенессанса проявилось в скульптуре (Никколо и Джованни Пизано, Арнольфо ди Камбио, Андреа Пизано). Живопись представлена двумя художественными школами: Флоренции (Чимабуэ, Джотто) и Сиены (Дуччо, Симоне Мартини). Центральной фигурой живописи стал Джотто. Художники Возрождения считали его реформатором живописи. Джотто наметил путь, по которому пошло её развитие: наполнение религиозных форм светским содержанием, постепенный переход от плоскостных изображений к объёмным и рельефным, нарастание реалистичности, ввёл в живописи пластический объём фигур, изобразил в живописи интерьер.

Раннее Возрождение 

Период так называемого «Раннего Возрождения» охватывает собой в Италии время с 1420 по 1500 года. В течение этих восьмидесяти лет искусство ещё не вполне отрешается от преданий недавнего прошлого (Средних веков), но пробует примешивать к ним элементы, заимствованные из классической древности. Лишь впоследствии, и только мало-помалу, под влиянием всё сильнее и сильнее изменяющихся условий жизни и культуры, художники совершенно бросают средневековые основы и смело пользуются образцами античного искусства, как в общей концепции своих произведений, так и в их деталях.

Тогда как искусство в Италии уже решительно шло по пути подражания классической древности, в других странах оно долго держалось традиций готического стиля. К северу от Альп, а также в Испании, Возрождение наступает только в конце XV столетия, и его ранний период длится приблизительно до середины следующего века.

Высокое Возрождение 

Третий период Возрождения — время самого пышного развития его стиля — принято называть «Высоким Возрождением». Он простирается в Италии приблизительно с 1500 по 1527 год. В это время центр влияния итальянского искусства из Флоренции перемещается в Рим, благодаря вступлению на папский престол Юлия II — человека честолюбивого, смелого, предприимчивого, привлёкшего к своему двору лучших художников Италии, занимавшего их многочисленными и важными работами и дававшего собой другим пример любви к художеству. При этом Папе и при его ближайших преемниках Рим становится как бы новыми Афинами времён Перикла: в нём строится множество монументальных зданий, создаются великолепные скульптурные произведения, пишутся фрески и картины, до сих пор считающиеся жемчужинами живописи; при этом все три отрасли искусства стройно идут рука об руку, помогая одно другому и взаимно действуя друг на друга. Античность изучается теперь более основательно, воспроизводится с большей строгостью и последовательностью; спокойствие и достоинство заменяют собой игривую красоту, которая составляла стремление предшествовавшего периода; припоминания средневекового совершенно исчезают, и вполне классический отпечаток ложится на все создания искусства. Но подражание древним не заглушает в художниках их самостоятельности, и они с большой находчивостью и живостью фантазии свободно перерабатывают и применяют к делу то, что считают уместным заимствовать для себя из античного греко-римского искусства.

Творчество трёх великих итальянских мастеров знаменует собой вершину Ренессанса, это — Леонардо да Винчи (1452—1519), Микеланджело Буонарроти (1475—1564) и Рафаэль Санти (1483—1520).

Позднее Возрождение 

Позднее Возрождение в Италии охватывает период с 1530-х по 1590—1620-е годы. Искусство и культура этого времени настолько разнообразны по своим проявлениям, что сводить их к одному знаменателю можно только с большой долей условности. Например, Британская энциклопедия утверждает, что «Возрождение, как целостный исторический период закончилось с падением Рима в 1527 году». В Южной Европе восторжествовала Контрреформация, которая с опаской смотрела на всякое свободомыслие, включая воспевание человеческого тела и воскрешение идеалов античности как краеугольные камни ренессансной идеологии. Мировоззренческие противоречия и общее ощущение кризиса вылились во Флоренции в «нервное» искусство надуманных цветов и изломанных линий — маньеризм. В Парму, где работал Корреджо, маньеризм добрался только после смерти художника в 1534 году. У художественных традиций Венеции была собственная логика развития; до конца 1570-х годов там работали Тициан и Палладио, чьё творчество имело мало общего с кризисными явлениями в искусстве Флоренции и Рима.

Человек эпохи Возрождения 

Философы Возрождения от Эразма до Монтеня преклонялись перед разумом и его творческой мощью. Разум — это бесценный дар природы, который отличает человека от всего сущего, делает его богоподобным. Для гуманиста мудрость являлась высшим благом, доступным людям, и поэтому своей важнейшей задачей они считали пропаганду классической античной литературы. В мудрости и познании, верили они, человек обретает настоящее счастье — и в этом состояло его подлинное благородство. Улучшение человеческой природы через изучение античной литературы — краеугольный камень ренессансного гуманизма.

Наука 

Развитие знаний в XV—XVI веках существенно повлияло на представления людей о мире и месте человека в нём. Великие географические открытия, гелиоцентрическая система мира Николая Коперника изменили представления о размерах Земли и её месте во Вселенной, а работы Парацельса и Везалия, в которых впервые после античности были предприняты попытки изучить строение человека и процессы, происходящие в нём, положили начало научной медицине и анатомии.

Крупные изменения произошли и в общественных науках. В работах Жана Бодена и Никколо Макиавелли исторические и политические процессы впервые стали рассматриваться как результат взаимодействия различных групп людей и их интересов. Тогда же были предприняты попытки разработки «идеального» общественного устройства: «Утопия» Томаса Мора, «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы. Благодаря интересу к античности были восстановлены, выверены и напечатаны многие античные тексты. Почти все гуманисты так или иначе занимались изучением классической латыни и древнегреческого языка.

В целом, преобладающая в данную эпоху пантеистическая мистика Возрождения создавала неблагоприятный идейный фон для развития научных знаний. Окончательное становление научного метода и последовавшая за ней Научная революция XVII века связаны с оппозиционным Возрождению движением Реформации.

Философия 
Основная статья: Философия Возрождения

В 1459 году во Флоренции возрождается Платоновская академия в Кареджи.

Философы эпохи Возрождения
 Николай Кузанский
 Леонардо Бруни
 Марсилио Фичино
 Галилео Галилей
 Николай Коперник
 Джордано Бруно
 Джованни Пико делла Мирандола
 Лоренцо Валла
 Джаноццо Манетти
 Пьетро Помпонацци
 Жан Боден
 Мишель Монтень
 Томас Мор
 Эразм Роттердамский
 Мартин Лютер
 Томмазо Кампанелла
 Никколо Макиавелли

Литература эпохи 

Истинным родоначальником эпохи Возрождения в литературе принято считать итальянского поэта Данте Алигьери (1265—1321), который истинно раскрыл сущность людей того времени в своем произведении под названием «Комедия», которое впоследствии будет названо «Божественной комедией». Этим названием потомки явили своё восхищение грандиозным созданием Данте.

В литературе Возрождения наиболее полно выразились гуманистические идеалы эпохи, прославление гармонической, свободной, творческой, всесторонне развитой личности. Любовные сонеты Франческо Петрарки (1304—1374) открыли глубину внутреннего мира человека, богатство его эмоциональной жизни. В XIV—XVI веке итальянская литература пережила расцвет — лирика Петрарки, новеллы Джованни Боккаччо (1313—1375), политические трактаты Никколо Макиавелли (1469—1527), поэмы Лудовико Ариосто (1474—1533) и Торквато Тассо (1544—1595) выдвинули её в число «классических» (наряду с древнегреческой и древнеримской) литератур для других стран.

Литература Возрождения опиралась на две традиции: народную поэзию и «книжную» античную литературу, поэтому часто рациональное начало сочеталось в ней с поэтической фантастикой, а комические жанры получили большую популярность. Это проявилось в наиболее значительных литературных памятниках эпохи: «Декамероне» Боккаччо, «Дон Кихоте» Сервантеса, и «Гаргантюа и Пантагрюэле» Франсуа Рабле.

С эпохой Возрождения связано появление национальных литератур — в отличие от литературы средних веков, создававшейся преимущественно на латыни. Широкое распространение получили театр и драма. Самыми известными драматургами этого времени стали Уильям Шекспир (1564—1616, Англия) и Лопе де Вега (1562—1635, Испания). Первым представителем ренессансных тенденций в португальской литературе считается Жил Висенте, а их величайшим выразителем — Луиш де Камоэнс, хотя в его творчестве присутствуют черты маньеризма.

Изобразительное искусство 

Для живописи эпохи Возрождения характерно обращение профессионального взгляда художника к природе, к законам анатомии, жизненной перспективе, действию света и другим идентичным естественным явлениям.

Художники Возрождения, работая над картинами традиционной религиозной тематики, начали использовать новые художественные приёмы: построение объёмной композиции, использование пейзажа как элемент сюжета на заднем плане. Это позволило им сделать изображения более реалистичными, оживлёнными, в чём проявилось резкое отличие их творчества от предыдущей иконографической традиции, изобилующей условностями в изображении.

Архитектура 

Главное, чем характеризуется эта эпоха — возвращение в архитектуре к принципам и формам античного, преимущественно римского искусства. Особенное значение в этом направлении придаётся симметрии, пропорции, геометрии и порядку составных частей, о чём наглядно свидетельствуют уцелевшие образцы римской архитектуры. Сложная пропорция средневековых зданий сменяется упорядоченным расположением колонн, пилястр и притолок, на смену несимметричным очертаниям приходит полукруг арки, полусфера купола, ниши, эдикулы. Наибольший вклад в развитие ренессансной архитектуры внесли пять мастеров: 

 Филиппо Брунеллески (1377—1446) — основоположник ренессансной архитектуры, разработал теорию перспективы и ордерную систему, вернул в строительную практику многие элементы античной архитектуры, создал впервые за многие столетия купол (Флорентийского собора), до сих пор доминирующий в панораме Флоренции.
 Леон Баттиста Альберти (1402—1472) — крупнейший теоретик ренессансной архитектуры, создатель её целостной концепции, переосмыслил мотивы раннехристианских базилик времён Константина, в палаццо Ручеллаи создал новый тип городской резиденции с фасадом, обработанным рустом и расчленённым несколькими ярусами пилястр.
 Донато Браманте (1444—1514) — зачинатель архитектуры Высокого Возрождения, мастер центрических композиций с идеально выверенными пропорциями; на смену графической сдержанности архитекторов кватроченто у него приходят тектоническая логика, пластичность деталей, цельность и ясность замысла (Темпьетто).
 Микеланджело Буонарроти (1475—1564) — главный архитектор Позднего Возрождения, руководивший грандиозными строительными работами в папской столице; в его постройках пластическое начало выражается в динамичных контрастах как бы наплывающих масс, в величественной тектоничности, предвещающей искусство барокко (собор Святого Петра, лестница Лауренцианы).
 Андреа Палладио (1508—1580) — родоначальник первой фазы классицизма, известной как палладианство; с учётом конкретных условий бесконечно варьировал различные сочетания ордерных элементов; сторонник открытой и гибкой ордерной архитектуры, которая служит гармоничным продолжением окружающей среды, природной или городской (Палладиевы виллы); работал в Венецианской республике.

За пределами Италии итальянские влияния наслаивались на местные средневековые традиции, порождая национальные изводы ренессансного стиля. Для иберийского ренессанса характерно сохранение готического и мавританского наследия вроде мелкой ажурной резьбы (см. платереско и мануэлино). Во Франции эпоха Возрождения оставила памятники в виде причудливо декорированных луарских шато с готическими наклонными крышами; эталоном французского ренессанса считается Шамборский замок Франциска I. В елизаветинской Англии архитектор  проектировал рационально-прямолинейные особняки с огромными окнами, заливавшими интерьеры светом (Лонглит, Хардвик-холл).

Музыка и танцы 

В эпоху Возрождения (Ренессанса) профессиональная музыка теряет характер чисто церковного искусства и испытывает влияние народной музыки, проникается новым гуманистическим мироощущением. Высокого уровня достигает искусство вокальной и вокально-инструментальной полифонии в творчестве представителей «Ars nova» («Нового искусства») в Италии и Франции XIV в., в новых полифонических школах — английской (XV в.), нидерландской (XV—XVI вв.), римской, венецианской, французской, немецкой, польской, чешской и др. (XVI в.).

Появляются различные жанры светского музыкального искусства — фроттола и вилланелла в Италии, вильянсико в Испании, баллада в Англии, мадригал, возникший в Италии (Лука Маренцио, Якоб Аркадельт, Джезуальдо да Веноза), но получивший повсеместное распространение, французская многоголосная песня (Клеман Жанекен, Клод Лежён). Светские гуманистические устремления проникают и в культовую музыку — у франко-фламандских мастеров (Жоскен Депре, Орландо ди Лассо), в искусстве композиторов венецианской школы (Андреа и Джованни Габриели). Почти все крупные композиторы Возрождения в своих сочинениях ориентировались на современную им танцевальную культуру.

В период Контрреформации ставился вопрос об изгнании многоголосия из религиозного культа, и только реформа главы римской школы Джованни Пьерлуиджи Палестрины сохраняет полифонию для католической церкви — в «очищенном», «прояснённом» виде. Вместе с тем в искусстве Палестрины нашли отражение и некоторые ценные завоевания светской музыки эпохи Возрождения. Складываются новые жанры инструментальной музыки, выдвигаются национальные школы исполнения на лютне, органе, вёрджинеле.

В Италии расцветает искусство изготовления смычковых инструментов, обладающих богатыми выразительными возможностями. Столкновение различных эстетических установок проявляется в «борьбе» двух типов смычковых инструментов — виолы, бытовавшей в аристократической среде, и скрипки — инструмента народного происхождения. Эпоха Возрождения завершается появлением новых музыкальных жанров — сольной песни, кантаты, оратории и оперы, способствовавших постепенному утверждению гомофонного стиля.

Северное Возрождение 

Итальянский Ренессанс практически не имел влияния на другие страны до 1450 года. После 1500 года стиль распространился по европейским странам, но многие позднеготические влияния сохранялись даже до наступления эпохи барокко.

Само понятие «Возрождение» () возникло в Италии в XIV веке как некий итог осмысления новаторства эпохи. Традиционно родоначальником эпохи Возрождения в литературе считают Данте Алигьери. Именно он впервые обратился к человеку, его страстям, его душе в своём произведении под названием «Комедия», которое впоследствии будет названо «Божественной комедией». Именно он был первым поэтом, который чётко и непреклонно возродил гуманистическую традицию. Северное Возрождение — термин, использующийся для описания эпохи Возрождения в северной Европе, или более обобщающее — во всей Европе за пределами Италии, к северу от Альп. Северное Возрождение тесно связано с итальянским Возрождением, но имеется ряд характерных отличий. Как таковое, Северное Возрождение не являлось однородным: в каждой стране оно имело определённые специфические черты. В современной культурологии общепринято считать, что именно в литературе Возрождения наиболее полно выразились гуманистические идеалы эпохи, прославление гармонической, свободной, творческой, всесторонне развитой личности.

Период Ренессанса на территории Нидерландов, Германии и Франции принято выделять в отдельное стилевое направление, имеющее некоторые различия с Возрождением в Италии, и называть «Северное Возрождение». 
Наиболее заметны стилевые различия в живописи: в отличие от Италии, в живописи долго сохранялись традиции и навыки готического искусства, меньшее внимание уделялось исследованиям античного наследия и познанию анатомии человека.

Выдающиеся представители — Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн Младший, Лукас Кранах Старший, Питер Брейгель Старший. Предренессансным духом проникнуты и некоторые произведения мастеров поздней готики, таких, как Ян ван Эйк и Ганс Мемлинг.

Возрождение в России 

В России не было Ренессанса в первоначальном смысле этого термина.
Тенденции Возрождения, существовавшие в Италии и Центральной Европе, повлияли на Россию во многих отношениях, хотя это влияние было весьма ограничено из-за больших расстояний между Россией и основными европейскими культурными центрами с одной стороны, и сильной привязанности русской культуры к своим православным традициям и византийскому наследию с другой стороны.

Великого князя Ивана III можно считать родоначальником Ренессанса в России, поскольку именно при нём в России начал работу ряд архитекторов из Италии, которые принесли новые технологии строительства и некоторые элементы Ренессанса, в целом не отдаляясь от традиционной конструкции русской архитектуры. В 1475 году архитектор из Болоньи Аристотель Фиораванти был приглашён, чтобы восстановить Успенский собор в Московском Кремле, повреждённый во время землетрясения. В качестве образца архитектор использовал Владимирский собор XII века, и разработал проект, сочетающий традиционный русский стиль с присущим Возрождению чувством простора, пропорции и симметрии.

В 1485 году Иван III поручил строительство Теремного дворца в Кремле Алевизу Фрязину Старому. Он является архитектором первых трёх этажей. Кроме этого, Алевиз Фрязин Старый наряду с другими итальянскими архитекторами внёс большой вклад в строительство кремлёвских стен и башен. Грановитая палата, служившая местом проведения приёмов и пиров русских царей, является работой двух других итальянцев, Марка Фрязина и Пьетро Солари, и ещё сильнее отмечена итальянским стилем. В 1505 году прибыл в Москву итальянский архитектор, известный в России как Алевиз Новый или Алевиз Фрязин. Возможно, это был венецианский скульптор Алевиз Ламберти да Монтань. Он построил 12 церквей для Ивана III, в том числе Архангельский собор, также отмеченный успешным смешением русской традиции, православных канонов и стиля Ренессанса. Считается, что собор митрополита Петра в Высоко-Петровском монастыре, ещё одна работа Алевиза Нового, служил образцом для так называемой архитектурной формы «восьмерик на четверике».

Тем не менее, с начала XVI и до конца XVII века в России были разработаны оригинальные традиции строительства каменных шатровых храмов. Это было совершенно уникальное явление, отличающееся от архитектуры Возрождения в других странах Европы, хотя некоторые исследователи называют это «русской готикой», сравнивая этот стиль с европейской архитектурой раннего готического периода. Итальянцы с их передовыми технологиями могли повлиять на появление каменных шатровых крыш (деревянные шатры были известны в России и Европе задолго до того). Согласно одной из гипотез, итальянский архитектор Петрок Малый, возможно, был автором Церкви Вознесения в Коломенском, одного из первых и наиболее известных шатровых храмов.

К XVII веку в результате влияния живописи эпохи Возрождения, русские иконы становятся немного реалистичнее, в то же время следуя самым старым канонам иконописи, как например в работах Богдана Салтанова, Симона Ушакова, Гурия Никитина, Карпа Золотарёва и других русских художников. Постепенно появляется новый тип светского портрета — парсуна, который был промежуточным этапом между абстрактной иконографией и картинами, отражающими реальные черты портретируемого.

В середине XVI века на Руси начали печатать книги, и Иван Фёдоров был первым известным русским печатником. В XVII веке печать получила широкое распространение, и гравюры на дереве стали особенно популярны. Это привело к развитию особой формы народного искусства, известной как лубок, которая сохранялась в России и в XIX веке.
Ряд технологий эпохи Возрождения был принят русскими из Европы довольно рано, и, усовершенствованные, впоследствии они стали частью сильной внутренней традиции. В основном это были военные технологии, такие как пушечное литьё, восходящее ещё к XV веку. Царь-пушка, которая является крупнейшей по калибру пушкой в мире, была отлита в 1586 году мастером по имени Андрей Чохов, и отличается также своим богатым убранством. Ещё одна технология, которая, согласно одной из гипотез, первоначально была привезена из Европы итальянцами, привела к созданию водки. Ещё в 1386 году генуэзские послы впервые принесли «живую воду» в Москву и представили её великому князю Дмитрию Донскому. Генуэзцы, вероятно, получили этот напиток с помощью алхимиков Прованса, которые использовали разработанный арабами перегонный аппарат для преобразования виноградного сусла в спирт. Московский монах Исидор использовал эту технологию для производства первой оригинальной русской водки в 1430 году.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
 
 Пясецкий В. Н. Архитектурные формы раннего возрождения в Италии. Обзор архитектурных форм раннего Возрождения вместе с историческими сведениями о них с указанием причин их появления в итальянском искусстве. Описание различных деталей памятников итальянского зодчества XV века с чертежами и рисунками. С 142 чертежами на десяти отдельных листах и 10 рисунками в тексте. — С.-Петербург: Издание редакции журнала «Строитель». Типография Е. Евдокимова. Троицкая ул., № 18. 1897. — 106 с.
 
 
 
 
 
 
 Андреев М. Л. Инновация или реставрация: казус Возрождения// Вестник истории, литературы, искусства. Т. 1. — М.: Наука, 2005. С. 84-97.
 Государство как произведение искусства: 150-летие концепции: Сб. статей / Институт философии РАН, Московско-Петербургский философский клуб; Ответственный редактор Абдусалам Гусейнов. — М.: Летний сад, 2011. — 288 с. (PDF-версия)
 Рыков А. В. Вокруг Леонардо да Винчи: модернизм, террор, грезы и метаистория // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 15. 2015. Выпуск 4. С. 98-108
 
 
 
 
 .

Ссылки 

 Society for Renaissance Studies
 Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года (Эпоха Возрождения)

Художественные направления